Янгіабад — назва кількох населених пунктів в Узбекистані.

Місто:
 Янгіабад — Ташкентська область, Ангренський міськхокіміят
Міські селища:
 Янгіабад, Андижанська область, Андижанський район
 Янгіабад, Джиззацька область, Янгіабадський район
 Янгіабад, Кашкадар'їнська область, Кітабський район
 Янгіабад, Наманганська область, Папський район
 Янгіабад, Наманганська область, Учкурганський район
 Янгіабад, Самаркандська область, Акдар'їнський район
 Янгіабад, Сурхандар'їнська область, Алтинсайський район
 Янгіабад, Сурхандар'їнська область, Ангорський район
 Янгіабад, Сурхандар'їнська область, Денауський район

Див. також 
 Янгіабадський район